Domingo je španjolski oblik imena Dominik i često i ime i prezime:
Domingo Ghirardelli, talijansko-američki slastičar;
Plácido Domingo, španjolski operni pjevač;
Domingo Ramón, španjolski trkač;
Thomas Domingo, francuski igrač ragbija